Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e André Ghem che hanno battuto in finale Carlos Berlocq e Martín Vassallo Argüello 3-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  André Ghem (Campioni)
 Brian Dabul /  Cristian Villagrán (semifinali)

 Carlos Berlocq /  Martín Vassallo Argüello (finale)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2006